Пота́пов () — російське прізвище, утворене від особового імені Потап.

Відомі носії 
 Потапов Василь Іванович ( 1948) — депутат ВР України 4-го, 5-го та 6-го скликань.
Потапов Володимир Петрович (1914 — 1980)  — видатний український радянський математик, професор.
 Потапов Максим Геннадійович ( 1980) — російський хокеїст.
 Потапов Михайло Іванович (1902—1965) — радянський воєначальник, генерал-полковник.
 Потапов Олександр Сергійович (1941—2014) — радянський та російський актор театру та кіно, народний артист РРФСР.
 Потапов Олексій Володимирович ( 1989) — російський хокеїст, правий нападник.
 Потапов Олексій Степанович (1904—1966) — радянський військовий, командир 79-ї морської стрілецької бригади Приморської армії, полковник.
Потапов Петро Осипович (1882 — 1945)  — філолог, професор.

Див. також 
 Потапенко
 Потапова

Російські прізвища